Бавриченко:

 Бавриченко — українське прізвище.
 Бавриченко Семен — козак полкова сотня Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649).

Українські прізвища
Прізвища на -енко